Свечкарёв — русская фамилия.

 Свечкарёв, Александр Иванович — помощник командира взвода разведки мотострелкового батальона 5-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады (3-я гвардейская армия, 4-й Украинский фронт), гвардии старший сержант, Герой Советского Союза.
 Свечкарёв, Иван Семёнович — командир огневого взвода 727-го истребительно-противотанкового артиллерийского полка (10-й танковый корпус, 40-я армия, Воронежский фронт), старший сержант, Герой Советского Союза.